Carlos Gardel (1890-1935), célèbre chanteur de tango ;
 Fabrice Gardel, auteur et réalisateur de documentaires français ;
 Gardel-Hervé (1847-1926),  violoniste, comédien, chansonnier et auteur dramatique français ;
 Jean-Baptiste Gardel (1818-1874), peintre français ;
 Louis Gardel (1939- ), écrivain français ;
 Maximilien Gardel (1741-1787), danseur français ;
 Pierre Gardel (1758-1840), danseur français.